Ирина Савельева: Савельева, Ирина Валентиновна (род. 1958) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Савельева, Ирина Максимовна (род. 1947) — специалист по теории, истории и методологии исторической науки и социологии знания, доктор наук.
 Савельева, Ирина Николаевна (1931—2020) — советская и белорусская балерина и хореограф, солистка балета ГАБТа Белоруссии, народная артистка Белорусской ССР (1964).